QA est un code, qui signifie :
 Qatar
 selon la liste des Internet TLD (Top Level Domain) : .qa
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 Quality Assurance (ou ), en français : assurance qualité.
 Quart-arrière
 Quadragesimo anno

Code